Piedras Albas est un nom propre espagnol, signifiant Pierres Blanches, qui peut désigner les toponymes suivant :
 Piedras Albas (Cáceres), commune espagnole (municipio) de la province de Cáceres, dans la communauté autonome d'Estrémadure.
 , localité de la commune espagnole (municipio) de Lucillo, dans la province de León, en communauté autonome de Castille-et-León.